The Black Parade Is Dead! — другий концертний альбом американського гурту My Chemical Romance, який був випущений 1 липня 2008 року.

Треклист 
Всі пісні написані My Chemical Romance.

CD та вініл

DVD

Примітки

Посилання 
 The Black Parade Is Dead!  Allmusic
 The Black Parade Is Dead!  last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2008
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми